Valley Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Valley Falls (Kansas)
 Valley Falls (New York)
 Valley Falls (Oregon)
 Valley Falls (Rhode Island)
 Valley Falls (South Carolina)